Ed Helms (1974) – attore statunitense
Bobby Helms (1933-1997) – cantante statunitense
Gregory Helms (1974) – dirigente ed ex wrestler statunitense
Hermann Helms (1870-1963) – scacchista e giornalista statunitense
Jesse Helms (1921-2008) – politico statunitense
Richard Helms (1913-2002) – funzionario statunitense
Susan Helms (1958) – astronauta statunitense